Val 1908 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1908
Presidentvalet i USA 1908